Хардкор ( «жёсткий; радикальный») — многозначный термин.

Музыкальные жанры
 Хардкор-панк, часто называемый просто «хардкор»
 Хардкор-техно
 Хардкор-рэп
 Олдскул-хардкор — стиль электронной музыки

Прочее 
 Хардкор (порнография)
 Хардкор (реслинг)
 hard core — класс лицензируемых сложнофункциональных микроэлектронных блоков, предоставляемых в виде готовой топологии, либо внедренных в ПЛИС.
 Hardcore — мини-альбом американской панк-рок-группы NOFX
 «Хардкор» — фильм 2015 года, снятый от первого лица, режиссёр Илья Найшуллер.
 Hardcore FC — российская спортивная лига по боям на голых кулаках.